Пётр Ива́нович Се́мичев (? — не ранее 1856) — командир 35-го егерского полка, командующий резервными дивизиями 6-го и 5-го пехотных корпусов, презус комиссии военного суда при Киевском ордонансгаузе, генерал-лейтенант.

Биография 
Точный год рождения Семичева не установлен. 24 февраля 1803 года он был произведён в офицеры и проходил службу в армейской пехоте. В 1819 году произведён в подполковники, 26 июня 1826 года назначен командиром 35-го егерского полка, которым командовал до 1 марта 1832 года; 1 июля 1828 года получил чин полковника, а в 1829 году был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах.

Известный военный писатель А. И. Михайловский-Данилевский писал о Семичеве в бытность последнего командиром полка:

В Келелере расположен был 35-й Егерский полк; благоразумное поведение командира оного, полковника Семичева, поселило к нему в здешнем крае особенное доверие; турки и болгары соседственных деревень возвращаются в свои жилища, за исключением муллов и богатых турок, которые имели здесь поместья; он давал крестьянам волов для перевозки снопов с полей, и один болгар, ободренный ласковым его обращением, просил полковника, чтобы он его вола променял на другого казенного, который был более ростом: просьба его была удовлетворена. Бедная болгарка, возвращаясь на родину, несла свои пожитки, под тяжестью коих она изнемогала; Семичев, увидя сие, подарил ей лошадь

6 июля 1836 года Семичев был произведён в генерал-майоры; в следующем году его служба была отмечана пожалованием 3000 десятин земли. В 1840 году он был командующим резервной бригадой 3-й пехотной дивизии, а в 1844 году состоял при резервных войсках и был зачислен кандидатом на должность командира бригады.

Вскоре, однако, он получил другое назначение — командующим резервной дивизией запасных войск 6-го пехотного корпуса (на 1846 год); затем, состоя командующим резервной дивизией 5-го пехотного корпуса, 6 декабря 1848 года был произведён в генерал-лейтенанты.

Последней должностью Семичева стал пост председателя комиссии военного суда при Киевском ордонансгаузе (комендантском управлении) над чиновниками бывшей Балтской комиссариатской комиссии, на котором он значится в 1852—1856 годах.

Награды 
Семичев имел знак отличия за XLV лет беспорочной службы (1854 год) и был награждён рядом орденов, в их числе:

 Орден Святого Владимира 3-й степени (1828 год).
 Орден Святого Георгия 4-й степени (19 декабря 1829 года; № 4339 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).
 Орден Святой Анны 2-й степени (1830 год).
 Орден Святого Станислава 1-й степени (13 декабря 1841 года).

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2. Л — Я. — М., 2009. — С. 475. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Подмазо А. А. «Шефы и командиры регулярных полков русской армии (1796—1855)»
 Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей российской армии с показанием чинов, фамилий и знаков отличия. 1831. — СПб., 1831. — С. 243.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня 1840 года. — СПб., 1840. — С. 317. То же. Исправлено по 21 декабря 1852 года. — СПб., 1852. — С. 201. То же. Исправлено по 17 февраля 1856 года. — СПб., 1856. — С. 140.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени